Commissary Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Commissary Hill (North Carolina)	
 Commissary Hill (Wyoming)